

Села 
 Варварівка — Полтавська область, Полтавський район, Драбинівська сільська громада (до 2020 — Новосанжарський район)
 Варварівка — Полтавська область, Полтавський район, Мартинівська сільська громада (до 2020 — Карлівський район)